Belgenland kan verwijzen naar een van de volgende schepen die gevaren hebben voor de Red Star Line (RSL):

 Belgenland (schip, 1879), in dienst voor RSL van 1879 tot en met 1905.
 Belgenland (schip, 1923), in dienst voor RSL van 1923 tot en met 1934.

Belgenland kan ook verwijzen naar België, een land waar Belgen wonen.